Прилль () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Прилль, Иван Александрович (род. 1984) — российский актёр театра и кино.
 Прилль, Карл (1864—1931) — немецкий скрипач.
 Прилль, Эмиль (1867—1940) — немецкий флейтист.